Blanter est un patronyme russe porté par :
 Matveï Blanter (1903-1990), compositeur russe
 Yaroslav Blanter (1967-), physicien russe
Patronyme russe